Kaple Božího Těla může být:

 Kaple Božího Těla (Brno) – zaniklá kaple na místě dnešního kostela svatého Jakuba
 Kaple Božího Těla (Horní Němčí)
 Kaple Božího Těla (Horní Slavkov)
 Kaple Božího Těla (Kutná Hora)
 Kaple Božího Těla (Mohelnice)
 Kaple Božího Těla (Nepomuk) – renesanční kaple zrušená za josefinských reforem, poté kovárna.
 Kaple Božího Těla (Olomouc)
 Kaple Božího Těla (Opava) v Kateřinkách
 Kaple Božího Těla (Praha) – zaniklá na dnešním Karlově náměstí
 Kaple Božího Těla (Hostín u Vojkovic) – pohřební

Související články 

 Kostel Božího Těla